Timmins ist die Bezeichnung von:
 Timmins, Stadt in Kanada

Timmins ist der Familienname folgender Personen:
 Cali Timmins (* 1963), kanadische Schauspielerin
 Scott Timmins (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Timmons